Dorian Gray este personajul principal din romanul The Picture of Dorian Gray (1890) de Oscar Wilde.

Dorian Gray se mai poate referi la:
Film
 Dorian Gray (film din 1970), un film italian, adaptare a romanului; regizat de Massimo Dallamano
 Dorian Gray (film din 2009), un film britanic, adaptare a romanului; regizat de Oliver Parker
 Dorian Gray (actriță) (1936–2011), numele de scenă al actriței italiene Maria Luisa Mangini

Muzică
 Dorian Gray (formație), o formație croată din anii 1980
 Dorian Gray (cântăreț), numele de scenă al cântărețului pop britanic Tony Ellingham
 Soren Mounir, cantautor elvețian, cunoscut și ca "Dorian Gray"

Vezi și
 Sindromul Dorian Gray
 The Picture of Dorian Gray (dezambiguizare)